Banc Hispano Colonial, banc privat històric amb seu a Barcelona
 Campionat Britànic de futbol (del seu nom en anglès British Home Championship), competició històrica de futbol entre les seleccions nacionals del Regne Unit
 Bergischer HC, club d'handbol amb seu a Solingen (Alemanya)
 Barrera hematocefàlica, membrana semipermeable localitzada al cervell
 Hexaclorobenzè (del seu nom en anglès Benzene Hexachloride), compost orgànic usat com a plaguicida